Cuarón ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Cuarón (Alfonso Cuarón Orozco; * 1961), mexikanischer Filmregisseur, Drehbuchautor, Produzent und Filmeditor
 Carlos Cuarón (Carlos José Cuarón Orozco; * 1966), mexikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Produzent
 Jonás Cuarón (* 1981), mexikanischer Regisseur und Drehbuchautor